

Sciences et techniques 
 Dans le domaine de la radioactivité, et notamment celui des datations radiométriques, on qualifie de « père » un isotope radioactif et de « fils » l'isotope (radiogénique) qu'il produit par désintégration radioactive : Sr, par exemple, est le fils de Rb.

Culture et société

Expressions

Œuvres 

 Fils de, un film documentaire de HPG ;
 Fils de..., une chanson de Jacques Brel ;
 Fils de..., une chanson d'Alexis HK ;
 Fils de..., l'autobiographie de Ludovic Chancel, fils de Sheila et Ringo.

Notes et références